Claret peut faire référence à :

Toponyme 

 Claret (Alpes-de-Haute-Provence), commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Claret (Hérault), commune française du département de l'Hérault, en région Occitanie ;
 Pointe de Claret, sommet du massif de la Vanoise, dans les Alpes françaises, situé dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Patronyme 

 Alain Claret (1956-), auteur français de romans noirs ;
 Antoine-Marie Claret (1807-1870), évêque catalan-espagnol, missionnaire et archevêque de Cuba ;
 Arcadie Claret (1826-1897), maîtresse du roi Léopold I de Belgique ;
 Cathy Claret (née en 1963), chanteuse, auteur-compositeur, multi-instrumentiste française ;
 Chantal Claret (née en 1982), chanteuse et musicienne américaine ;
 Charles Pierre Claret de Fleurieu (1738-1810), explorateur et hydrographe français ;
 Emmanuelle Claret (1968-2013), biathlète française ;
 Georges Prosper Anne Claret de la Touche (1852-1939), général français de la Première Guerre mondiale ;
 Joan Claret (1932-2001), humaniste, défenseur de la culture catalane ;
 Laurent Claret (19?-), acteur français ;
 Lluis Claret (né en 1951), violoncelliste andorran, frère de Joan Claret.
 Louise-Marguerite Claret de la Touche (1868-1915), religieuse et mystique française, vénérable ;
 Marc Antoine Louis Claret de La Tourrette (1729-1793), botaniste français ;
 Marcel Claret (1911-1981), joueur professionnel français de hockey sur glace ;
 Martine Claret (née en 1955), nageuse française ;
 Pere Tarrés i Claret (1905-1950), médecin et prêtre catholique espagnol, bienheureux.

Divers 
 Claret, nom donné à partir du Moyen Âge à un vin rosé.
 Tremplin au Claret, tremplin de saut à ski situé à Autrans.

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France